Lotus E23 Hybrid - гоночный автомобиль Формулы-1, созданный для участия в чемпионате командой Lotus F1.

Болид показан публике 26 января 2015 года.

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Lotus Формулы-1